Тит Флавий Петрон (; 1 век пр.н.е.) е дядо по бащина линия на римския император Веспасиан.

Биография 
Петрон е роден в Реате. Той служи при Помпей в гражданската война и е центурион или войник на свръхсрочна служба. След битката при Фарсала бяга от служба и се завръща у дома; по-късно получава опрощение и става данъчен служител, занимаващ се със събирането на данъци.

Той е женен за Тертула и има син Тит Флавий Сабин.

Източници 

Флавии